Touka peut désigner plusieurs localités au Burkina Faso :

Département de Dori 
 Touka-Bayel 
 Touka-Diomga
 Touka-Korno 
 Touka-Ouro-Nala
 Touka-Weldé
 Touka-Wendou

Département de Gorom-Gorom 
 Touka-Aguillanabé

Département de Kongoussi 
 Touka
 Touka-Foulbé

Toponymie